Acevedo puede hacer referencia a:
Es oriundo del sur de Chile y le teme a las mujeres

Apellido 
 Acevedo, apellido español de origen portugués.

Divisiones administrativas 
 Acevedo (Argentina), localidad del partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Acevedo (Bolivia), localidad del municipio de Aiquile, provincia de Campero, departamento de Cochabamba, Bolivia;
 Acevedo (Colombia), localidad y municipio del estado del Huila, Colombia;
 Acevedo (Cuba), localidad del municipio de Artemisa, provincia de Artemisa, Cuba;
 Municipio Acevedo, municipio del estado de Miranda, Venezuela;
 Acevedo (Venezuela), localidad del Municipio Acevedo, estado de Miranda, Venezuela;
 Acevedo (Misiones), localidad del municipio de Santa Rosa, departamento de Misiones, Paraguay;
 Acevedo (Ñeembucú), localidad del municipio de Alberdi, departamento de Ñeembucú, Paraguay;
 Acevedo (Cordillera), localidad del municipio de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera, Paraguay;
 Acevedo (México), localidad del municipio de Tlahualilo, estado de Durango, México;

en España 
 Acevedo (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Vieiro, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo;
 Acevedo (Friol), lugar de la parroquia de Vilafiz, municipio de Friol, provincia de Lugo;
 O Acevedo (Guitiriz), lugar de la parroquia de Lagostelle, municipio de Guitiriz, provincia de Lugo;
 Acevedo (Navia de Suarna), lugar de la parroquia de Vilarpandín, municipio de Navia de Suarna, provincia de Lugo;
 Acevedo (Paradela), lugar de la parroquia de Castro de Rey de Lemos, municipio de Paradela, provincia de Lugo;
 Acevedo (Portomarín), lugar de la parroquia de Bagude, municipio de Portomarín, provincia de Lugo;
 Acevedo (Ribadeo), lugar de la parroquia de Ove, municipio de Ribadeo, provincia de Lugo;
 Acevedo (Ribeira de Piquín), lugar de la parroquia de San Xurxo de Piquín, municipio de Ribeira de Piquín, provincia de Lugo;
 O Acevedo (Trabada), lugar de la parroquia de A Ría de Abres, municipio de Trabada, provincia de Lugo;
 Acevedo (Madrid), localidad del municipio de Nuevo Baztán, Comunidad de Madrid;
 Acevedo (Avión), lugar de la parroquia de Baíste, municipio de Avión, provincia de Orense;
 Acevedo (Chandrexa de Queixa), lugar de la parroquia de Rabal, municipio de Chandrexa de Queixa, provincia de Orense;
 Acevedo (Xunqueira de Ambía), lugar de la parroquia de Xunqueira de Ambía, municipio de Xunqueira de Ambía, provincia de Orense;
 O Acevedo (Montederramo), lugar de la parroquia de Marrubio, municipio de Montederramo, provincia de Orense;
 Acevedo (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Santo Estevo de Ribas de Sil, municipio de Nogueira de Ramuín, provincia de Orense;
 Acevedo (Oia), lugar de la parroquia de Loureza, municipio de Oia, provincia de Pontevedra;
 Acevedo (Pontevedra), lugar de la parroquia de Ponte Sampaio, municipio de Pontevedra, provincia de Pontevedra.

Parques y plazas 
 Plaza Acevedo, espacio verde de la ciudad chilena de Concepción.

Transporte 
 Estación Acevedo, estación del metro de Medellín, Colombia.